Актиноли́т (от  (актино-) — луч и  — камень: «лучистый камень») — породообразующий минерал группы амфиболов класса силикатов. Название связано с тем, что в минерале заметно множество игольчатых кристаллов и их лучистых агрегатов. Цвет обусловлен наличием железа.

Типичный метасоматический минерал метаморфических сланцев и контактовых скарнов. Образует шестоватые или спутанно-волокнистые агрегаты. Часто встречается вместе с гранатом, кварцем, тальком, эпидотом. Тонковолокнистый актинолит эластичен и применяется как наполнитель резины для автопокрышек. Иногда используется как поделочный камень.

Разновидности: нефрит, амиант ( — «незапятнанный, чистый») — амфиболовый асбест. Смарагдит — просвечивающая изумрудно-зелёная разновидность, внешне похожая на изумруд ().

Месторождения 

Встречается в Австрии (Высокий Тауэрн в Каринтии), Швейцарии, США (Аляска, Калифорния, Вайоминг, Пенсильвания, Виргиния), Канаде (Британская Колумбия), Италии, Танзании, Бразилии (Минас-Жерайс), на Мадагаскаре, на Украине (Криворожье, Приазовье), в России — в Забайкалье, а также на Южном Урале в группе Кыштымских месторождений кварца (Слюдорудник).

Литература

Ссылки 
 
 Актинолит на Кристаллов.NET
 Актинолит в каталоге минералов.
 Актинолит на сайте «Всё о геологии».
 Характеристика актинолитового ряда.
 Актинолит в базе минералов.

Поделочные камни
Силикаты (минералы)
Минералы кальция
Минералы магния
Минералы железа
Породообразующие минералы
Соединения железа по алфавиту
Минералы моноклинной сингонии